McWhorter bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McWhorter (Georgia)
 McWhorter (Kentucky)
 McWhorter (West Virginia)

Personen:
 Bob McWhorter (1891–1960), US-amerikanischer Fußball- und Baseballspieler
 Diane McWhorter, US-amerikanische Journalistin
 George G. McWhorter (1833–1891), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Henry C. McWhorter (1836–1913), US-amerikanischer Jurist, Richter und Politiker
 John McWhorter (* 1965), US-amerikanischer Linguist
 William A. McWhorter (1918–1944), US-amerikanische Militärperson im Zweiten Weltkrieg